Sezon GET-ligaen rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 73. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Sparta Warriors, która w finale poprzedniej edycji pokonała Stavanger Oilers 4:1. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 10 września 2011 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się 1 marca 2012.

Faza zasadnicza

Tabela 

Legenda:       = Awans do fazy play-off,       = Zespoły uczestniczące w barażu o utrzymanie

L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Faza play-off

Bibliografia 
 Oficjalna strona GET-ligaen

Hokej na lodzie w Norwegii
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Norwegii
2012 w Norwegii